La llum és una de les formes de l'energia
 Un llum és un aparell d'enllumenat
 Llum fluorescent
 Llum (cantant), cantant catalana